Ol'ga Čakova – attrice e modella russa
 Čaková – comune della Repubblica Ceca
 Ciacova – città della Romania